Brusina kan som auktorsförkortning betyda:

 Spiridion Brusina
 Spiridon Brusina

Robotskapade auktorsförkortningar